Bujwidy (gmina Dukszty)
 Bujwidy (gmina Podborze)
 dawna nazwa miejscowości Bujwidze